Бори́с Алекса́ндрович Петро́в:
 Петров, Борис Александрович (1898—1973) — хирург, академик АМН СССР.
 Петров, Борис Александрович (1903—1973) — советский кинооператор.